Springel bzw. Van Springel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Springel (* 1967), deutscher Handballspieler
 Herman Van Springel (1943–2022), belgischer Radrennfahrer
 Joris Van Springel (* 1963), belgischer Vielseitigkeitsreiter 
 Thomas Springel (* 1959), deutscher Handballspieler
 Volker Springel (* 1970), deutscher Astrophysiker